Kogutowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Karl von Kogutowicz (1853–1941), österreich-ungarischer Feldmarschallleutnant
 Károly Kogutowicz (1886–1948), ungarischer Geograph 
 Manó Kogutowicz (Emanuel Thomas Kogutovicz; 1851–1908), ungarischer Kartograf und Verleger